Tanner kan som auktorsförkortning betyda:

 Wilmer Webster Tanner
 Christopher E. Tanner

Robotskapade auktorsförkortningar